Mark VI steht für:

 Mark VI (Panzer), britischer Panzer
 Bentley Mark VI, Pkw-Modell von Bentley Motors
 Continental Mark VI, Pkw-Modell der Ford Motor Company

Siehe auch:
 Bufori MK. VI Geneva, Pkw-Modell der Bufori Motor Car Company